Mazovia – polski komputer
 Mazovia – jeden ze sposobów kodowania polskich znaków w komputerach
 Mazovia (przedsiębiorstwo) – zakłady przemysłu wełnianego w Tomaszowie Mazowieckim
 Mazovia – klub sportowy w Mińsku Mazowieckim
 Mazovia – klub sportowy w Rawie Mazowieckiej
 Mazovia – Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza 
 MF Mazovia – prom towarowo-pasażerski
 Pesa Mazovia – elektryczny zespół trakcyjny serii 13WE wyprodukowany przez Pesę dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej
 Galeria Mazovia – centrum handlowo-rozrywkowe w Płocku

Zobacz też 
 Mazowsze